Open d'Espagne (golf)
 Open d'Espagne (taekwondo)
 Open d'Espagne (tennis)